Karpóvskaia (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Karpóvskaia (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia